Franziska Roth (née en 1964), femme politique ancienne membre de l'UDC et ancienne conseillère d'État argovienne.
 Franziska Roth (née en 1966), femme politique membre du parti socialiste et conseillère nationale soleuroise.

Homonymie de patronyme